Recoil steht für:

 Recoil (1953), britischer Kriminalfilm aus dem Jahr 1953
 Recoil, Originaltitel von Recoil – Tödliche Vergeltung, US-amerikanischer Actionfilm aus dem Jahr 1998
 Recoil (2011), kanadischer Actionfilm aus dem Jahr 2011
 Recoil (Band), musikalisches Soloprojekt von Alan Wilder
 Recoil-Gletscher, Gletscher im ostantarktischen Viktorialand